Города Джибути () — список наиболее крупных населённых пунктов Джибути. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Джибути есть 12 городов с численностью более 1000 человек.

Список городов Джибути

Примечания

Литература

Ссылки 
 Население крупнейших городов Джибути. citypopulation.de

 
Джибути
Списки:Африка